О́рмонд — фамилия:

 Ормонд — игумен, настоятель монастыря святого Мэра (Франция) с 587 года;
 Ормонд (графы, маркизы и герцоги Ormond) — наследственный аристократический титул пэра Ирландии;
 Джеймс Батлер, 1-й граф Ормонд (ок. 1305—1338) — англо-ирландский аристократ, главный виночерпий Ирландии;
 Элеонора де Богун, графиня Ормонд (1304—1363);
 Ормонд, Вилли (1927—1984) — шотландский футболист, тренер;
 Ормонд, Джулия (род. 1965) — британская актриса.

См. также 
 Замок Ормонд (графство Северный Типперэри, Ирландия)
 Барон Батлер

Примечания